Miejscowości w USA:
 Inman – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Inman – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Inman – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Spartanburg
Gminy w USA:
 Inman (ang. Inman Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Inman (ang. Inman Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt